Greifendorf ist:
 Greifendorf (Rossau), ein Ortsteil der Gemeinde Rossau im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 der deutsche Name des Ortes Hradec nad Svitavou